Cseh András (1772–1855) kanonok, a váci papnevelde igazgatója
 Cseh András (1927–2017) rajzfilmrendező
 Cseh András (1964) válogatott labdarúgó

Hasonló néven
 Cseh Andor (1895–1989) római katolikus pap, eszperantista, a Cseh-módszer kidolgozója.